Åsbrink oder Asbrink ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Åsbrink (* 1965), schwedische Journalistin und Schriftstellerin
 Gösta Åsbrink (1881–1966), schwedischer Turner und Moderner Fünfkämpfer
 Pontus Asbrink (* 1992), schwedischer Fußballspieler